Jacoba ist eine weibliche Namensvariante des biblischen Namens Jakob. Er ist heute vor allem in den Niederlanden verbreitet.

Namensträgerinnen 
Als erster Vorname:
 Jacoba Bedaux (1942–2002), niederländische Klangkünstlerin
 Jacoba van Heemskerck (1876–1923), niederländische Malerin
 Jacoba Adriana Hollestelle (1937–2002), niederländische Sängerin
 Jacoba Susanna Holtzhausen (1886–1974), südafrikanische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Jacoba Linnich, Pseudonym von Jutta Hübinger (1912–1991), deutsche Schriftstellerin
 Jacoba-Maria van Nikkelen (ca. 1690–1750), niederländische Malerin
 Jacoba von Settesoli (1190–1273), Selige der katholischen Kirche
 Jacoba Francisca Maria Smulders (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Jacoba Surie (1879–1970), niederländische Porträtmalerin, Grafikerin und Lithografin

Als zweiter oder dritter Vorname:
 Christine Jacoba Aaftink (* 1966), niederländische Eisschnellläuferin
 Cornelia Jacoba Breukhoven (* 1951), niederländische Sängerin
 Petra Marieka Jacoba Hogewoning (* 1986), niederländische Fußballspielerin
 Catharina Bernadetta Jacoba Lagerberg (* 1941), niederländische Schwimmerin
 Wilhelmina Jacoba Moussault-Ruys (1904–1999), niederländische Landschaftsarchitektin
 Charlotte Jacoba Maria Mutsaers, niederländische Malerin und Autorin
 Maria Jacoba von Schwarzenberg (1515–1594), Äbtissin in Buchau
 Dina Willemina Jacoba Senff, niederländische Schwimmerin

Sowie als ein Vorname ab der vierten Vornamenstelle:
 Margarita von Spanien (* 1939), Mitglied des Hauses Bourbon
 Isabella von Spanien (1851–1931), Mitglied des Hauses Bourbon

Siehe auch 
 Jakoba
 Jakobäa (Vorname)
 Zeche Sophia-Jacoba

Weiblicher Vorname